East Carolina Teachers College, een historische naam voor de universiteit van Oost Carolina (East Carolina University).
 Electronic Components and Technology Conference, een jaarlijks handelsbeurs sinds 1950
 Elizabethtown Community & Technical College, een Amerikaanse school in Elizabethtown
 European Counter Terrorism Center, een Europees overlegplatform voor data-uitwisseling